Heyne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Heyne
 Benjamin Heyne
 Karel Heyne